

Geografia
 Embry – comune francese situato nel dipartimento del Passo di Calais
 Embry – area non incorporata degli Stati Uniti d'America, nello stato del Mississippi

Persone
 Ethan Embry – attore statunitense
 Jennifer Embry, nota come Jennifer Russell – ex tennista statunitense
 Marty Embry – ex cestista statunitense
 Wayne Embry – ex cestista e dirigente sportivo statunitense